Owsjannikowo () ist der Name russischer Orte, unter anderen:

 Owsjannikowo (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Owsjannikowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Owsjannikowo (Schelesnogorsk), Dorf im Rajon Schelesnogorsk, Oblast Kursk
 Owsjannikowo (Tim), Dorf im Rajon Tim, Oblast Kursk